Horvátország
Boró (Horvátország)
 Szlovákia
Boró (Szlovákia)